Elmore může být:

 Elmore County – 2 okresy v USA

křestní jméno
 Elmore James (1918–1963) – americký bluesový kytarista , zpěvák a hudební skladatel
 Elmore Leonard (1925–2013) – americký romanopisec

příjmení
 Greg Elmore (* 1946) – americký bubeník